Raciborowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Raciborowice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Raciborowice, un village dans la voïvodie de Lublin
 Raciborowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne